Stjepan I., zagrebački biskup (1215. – 1225.)
 Stjepan I., kralj Hrvatske, vladao 1030. – 1058.
 Stjepan I. Kotromanić, sedmi poznati vladar Bosanske banovine. Vladao 1257. – 1313.
 Stjepan I. Sveti, kralj Mađarske, vladao 1001. – 1038.
 Stjepan I., papa, vladao 254. – 257.
 Stjepan I. od Iberije, knez Iberije, vladao 590. – 627.